Miguel Reyes puede referirse a:

 Miguel Reyes Núñez, (1944-) bombero chileno
 Miguel Reyes Contreras, (1955-) ingeniero y político peruano
 Miguel Ángel Reyes, (1968-) baloncestista español
 Miguel Reyes Canales, (1975-) actor español
 Miguel Ángel Reyes (ciclista), (1992-) ciclista colombiano
 Miguel Reyes (modista), modista español de Sevilla